Хонатан Матиас Куберо Риета (; родился 15 января 1994 года, Монтевидео, Уругвай) — уругвайский футболист, вратарь клуба «Атенас».

Клубная карьера 
Куберо начал карьеру в клубе «Серро». 4 декабря 2010 года в матче против столичного «Ливерпуля». На протяжении всех пяти сезонов Хонатан был дублёром Матиаса Ролеро.

Летом 2015 года в поисках игровой практики Куберо перешёл в «Торке». 24 октября в матче против «Бостон Ривер» он дебютировал во второй лиге Уругвая.

Международная карьера 
В 2011 году Куберо в составе юношеской сборной Уругвая принял участие в юношеском чемпионате Южной Америки в Эквадоре. На турнире он сыграл в матче против Боливии, Бразилии, Парагвая, Колумбии и дважды против Эквадора и Аргентины.

В том же году Хонатан завоевал серебряные медали юношеского чемпионата мира в Мексике. На турнире он сыграл в матчах против команд Канады, Руанды, Англии, Конго, Узбекистана, Бразилии и Мексики. По итогам соревнований Куберо был признан лучшим вратарём.

В 2011 году Хонатан завоевал бронзовые медали на Панамериканских играх в Гвадалахаре. На турнире он сыграл в матче против Коста-Рики.

В конце декабря 2012 года Куберо был включен в заявку сборной Уругвая на участие в молодёжном чемпионате Южной Америки. На турнире он сыграл в матчах против сборных Бразилии и Перу.

Летом того же года Хонатан помог молодёжной команде завоевать серебряные медали молодёжного чемпионата мира в Турции. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Достижения 
Международные

 Уругвай (до 17)
  Чемпионат мира по футболу среди юношеских команд — 2011
  Чемпионат Южной Америки по футболу среди юношеских команд — 2011

 Уругвай (до 21)
  Чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд — 2013

 Уругвай (до 22)
  Панамериканские игры — 2011

Индивидуальные

 Лучший вратарь юношеского чемпионата мира — 2011

Примечания

Ссылки 
 
 Profile at goal.com

Футболисты Уругвая
Игроки олимпийской сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Серро»
Игроки ФК «Монтевидео Сити Торке»